Taraju kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Taraju, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Taraju, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar